Deux navires de la Royal Navy britannique ont été nommés HMS Romulus, d'après Romulus, un des fondateurs de Rome dans la mythologie romaine.

 , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 44 canons lancé en 1777, capturé par les Français en 1781.
 , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 36 canons lancé en 1785, affecté au service de port en 1813, démantelé en 1816.

Nom de bateau de la Royal Navy